Махек 

Фамилия
 Махек, Антонин (1775—1844) — чешский художник-портретист.
 Махек, Вацлав (1894—1965) — чешский лингвист.
 Махек, Вацлав (велогонщик) ( р.1925) — чешский спортсмен-велогонщик.

Мифология
 Махек — бог солнца в мифологии гуанчей, аборигенов острова Тенерифе.